Miro Popara je lahko:
 Miro Popara, narodni heroj
 Vojašnica Miro Popara
 Miro Popara (naselje) (Bosna in Hercegovina)